Гозиуш — фамилия:

 Гозиуш, Карл Карлович (старший) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6194; 11 декабря 1840.
 Гозиуш, Карл Карлович (младший) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7596; 1 января 1847.